Operación Triunfo puede hacer referencia a:
 Operación Triunfo, artículo principal del programa de televisión:
 Operación Triunfo (Argentina), versión argentina del programa televisivo:
 Operación Triunfo, academia Coca-Cola, primera edición del programa;
 Operación Triunfo, segunda generación, segunda edición del programa;
 Operación Triunfo, academia Movistar, tercera edición del programa;
 Operación Triunfo 2009, cuarta edición del programa;
 Operación Triunfo: La banda, quinta edición del programa.
 Operación Triunfo (España), versión española del programa televisivo:
 Operación Triunfo 2001, primera edición del programa;
 Operación Triunfo 2002, segunda edición del programa;
 Operación Triunfo 2003, tercera edición del programa;
 Operación Triunfo 2005, cuarta edición del programa;
 Operación Triunfo 2006, quinta edición del programa;
 Operación Triunfo 2008, sexta edición del programa;
 Operación Triunfo 2009, séptima edición del programa;
 Operación Triunfo 2011, octava edición del programa;
 Operación Triunfo 2017, novena edición del programa;
 Operación Triunfo 2018, décima edición del programa;
 Operación Triunfo 2020, undécima edición del programa;
 Concursantes de Operación Triunfo (España), lista de todos los concursantes de la versión española.
 Operación Triunfo (México), versión mexicana del programa de televisión:
 Anexo:Primera temporada de Operación Triunfo (México).
 Operación Triunfo (Perú), versión peruana del programa televisivo.